Alenka Petek je lahko:
 Alenka Petek (častnica)
 Alenka Petek (sociologinja)

Glej tudi 
 Petek (priimek)